15499 Cloyd – asteroide
 Isola Cloyd – un'isola dell'arcipelago Windmill